Флаг муниципального образования Карагайское сельское поселение Карагайского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 июля 2011 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов Карагайского сельского поселения от 29 июля 2011 года № 40/2, опубликованное на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, гласит:

Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов Карагайского сельского поселения от 29 июля 2011 года № 40/2, опубликованное на сайте Карагайского сельского поселения, гласит:

Обоснование символики 
Основная фигура флага — отвлечённая голова медведя и красная полоса указывают на важное значение в развитии территории, занимаемой поселением, династии Строгановых.

Белая полоса символизирует реку Обва, на которой стоит село, центр Карагайского муниципального района.

Зелёный цвет говорит о сельскохозяйственном направлении развития поселения, символизирует весну, возрождение, обновление.

Красный цвет — символ труда, праздника, красоты.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, благородства.

История 

Первый флаг Карагайского сельского поселения был утверждён 14 июля 2008 года решением Совета депутатов Карагайского сельского поселения № 41/7.

Примечания 

Флаги с изображением медведя